Grąbkowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Grąbkowo (Jutrosin) (bis 1911 (Alt) Grombkowo, 1911–1919 Gromkow, 1939–1945 Streudorf, Kreis Rawirtsch/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Grąbkowo (Potęgowo) (Grumbkow, Kreis Stolp/Pommern)